Alfi steht für:

 alfi GmbH (Aluminiumwarenfabrik Fischbach), deutscher Haushaltswarenhersteller
 Alfi (Automarke), deutsche Automarke
 Alfi Automobile GmbH, deutscher Automobilhersteller
 Guri Alfi (* 1976), israelischer Schauspieler und Komiker

Siehe auch:
 Alfie (Begriffsklärung)
 Alphi